Car Fleet Management – usługa outsourcingowa
 Carlisle FM – stacja radiowa nadająca w Szkocji
 CFM International – producent silników lotniczych
 CFM (ang. cubic feet per minute) – jednostka spoza układu SI używana w krajach anglosaskich. Wyraża objętość w stopach sześciennych, przemieszczoną w czasie jednej minuty. 
1 CFM = 1,699021 m3/h (1699021 cm3/h ; 0,47195 litra na sekundę)